Miejscowości w USA:
 Delmont – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Delmont – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas